La Ligue mondiale 1998 s'est déroulée du 15 mai au .

Généralités

Tour intercontinental

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Tournois des demi-finales

Belgrade  République fédérale de Yougoslavie

Alicante  Espagne

Tournoi final (Milan  Italie)

Classement final

Distinctions individuelles 
Meilleur marqueur : Osvaldo Hernandez 
Meilleur attaquant : Osvaldo Hernandez 
Meilleur central : Andrea Giani 
Meilleur serveur : Roman Iakovlev 

Ligue mondiale de volley-ball
Volley-ball en 1998
Volley-ball Ligue
Événement sportif à Milan
Sport en Italie en 1998
Volley-ball à Milan